Lluís I de Baviera (Estrasburg, 1786 - Niça, 1868), rei de Baviera (1825 - 1848)
 Lluís I de Borbó, dit "el Gran" o "el Coix" (~1280 - 1342), noble francès
 Lluís I de Borbó-Condé (Vendôme, 1530 - Jarnac, 1569), primer príncep de Condé i cap de la Casa de Condé
 Lluís I de Borgonya (Versalles, 1682 - 1712), duc de Borgonya
 Lluís I d'Empúries (1608 - 1670), Comte d'Empúries, duc de Sogorb, comte de Prades, marquès de Comares i Senyor de la Baronia d'Entença (1640-1670) 
 Lluís I d'Espanya (Madrid, 1707 - 1724), príncep d'Astúries (1707 - 1724) i rei d'Espanya (1724) 
 Lluís I d'Etrúria (Piacenza, Ducat de Parma - Florència, Regne d'Etrúria, 1803), primer rei d'Etrúria 
 Lluís I Gonzaga o Lluís I de Màntua (1268 - Màntua, Senyoriu de Màntua, 1360), noble italià
 Lluís I de Hessen (1402 - 1458), Landgravi de Hessen 
 Lluís I de Hessen-Darmstadt (1753, Prenzlau - 1830, Darmstadt), primer Gran Duc de Hessen 
 Lluís I d'Hongria (1326, Visegrád – 1382, Nagyszombat), rei d'Hongria
 Lluís I d'Orleans (París, 1372 - 1407), príncep de França i primer duc d'Orleans
 Lluís I de Navarra (1289 - Vincennes, 1316), rei de Navarra (1305 - 1316)
 Lluís I el Pietós (Cassinogilum, 778 - Ingelheim, 840), rei dels francs i emperador (814-840), fill de Carlemany
 Lluís I de Portugal (Lisboa, 1838 - Cascais, 1889), rei de Portugal (1861 - 1889) 
 Lluís I de Provença o Lluís I d'Anjou (Vincennes, 1339 - Bari, 1384), duc d'Anjou (1356 - 1384), Rei titular de Provença
 Lluís I de Savoia (Ginebra, Ducat de Savoia, 1413 - Lió, França, 1465), duc de Savoia (1440 - 1465)
 Lluís I de Sicília, dit "el Nen" (Catània, 1337 - castell d'Aci, Catània, 1355), rei de Sicília (1342-1355) 
 Lluís I de Tàrent (1308 - Nàpols, 1362), príncep de Nàpols i de Tarent (1346 - 1362); comte de Provença i rei de Nàpols (1352 - 1362)
 Pere Lluís I de Parma (Roma, Estats Pontificis, 1503 - Piacenza, Ducat de Parma, 1547), membre de la Dinastia Farnese que va esdevenir el primer duc de Parma i Piacenza (1545-47)